Lyzeum Hannover steht für:

 Lyzeum I, siehe Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover
 Lyzeum II (früher Städtisches Gymnasium Lyceum II. am Kleverthor), siehe Goethegymnasium (Hannover)